Le Women's Tournament of Champions 2013 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2013, qui est un tournoi du WSA World Tour, catégorie WSA Silver 25. le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 18 au . Natalie Grinham gagne son second Tournament of Champions d'affilée, en battant Kasey Brown en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les prix et dotations sont distribuées comme suit:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions masculin 2013
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2013
Squash en 2013
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2013